Делиев — фамилия; имеет женскую форму Делиева.
 Делиев, Георгий Викторович (род. 1960) — украинский режиссёр, актёр, музыкант, художник, Народный артист Украины 
 Делиев, Спиридон Георгиевич (в монашестве Георгий; 1878—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Днепропетровский.